В парному розряді жіночого тенісного турніру Toyota Classic 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Кеті Джордан і Бетсі Нагелсен виграли титул, у фіналі перемігши пару Кріс Еверт і Біллі Джин Кінг 4-6, 7-6, 7-6.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Бетсі Нагелсен (чемпіонки)
 Мері Лу Деніелс /  Венді Вайт (чвертьфінал)

 Енн Кійомура /  Пола Сміт (півфінал)
 Кріс Еверт /  Біллі Джин Кінг (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Toyota Classic